Реди (иногда Рэди; ) — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Реди, Анна Мария (1747—1770) — святая римско-католической церкви, монахиня ордена босых кармелиток, мистик.
 Реди, Томмазо (1665—1726) — итальянский живописец и скульптор периода позднего барокко флорентийской школы.
 Реди, Франческо (1626—1697) — известный итальянский (тосканский) врач и натуралист.